Forêt Noire peut faire référence à :
 la Forêt-Noire, un massif montagneux du sud-ouest allemand ;
 la Forêt Noire, une forêt du monde imaginaire du romancier , la Terre du milieu ;
 la forêt-noire, un gâteau au chocolat.